Por Ottenbach pode estar à procura de:
 Ottenbach - um município na região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Ottenbach - uma comuna no cantão de Zurique, na Suíça.

Desambiguação